Nikołaj Łobaczewski (1792-1856) – rosyjski matematyk
 Erazm Łobaczewski (1835-1899) – polski doktor prawa, adwokat, burmistrz Sanoka i Przemyśla, właściciel Zagórza, działacz społeczny
 Stanisław Łobaczewski – syn Erazma, polski ziemianin, prawnik
 Wawrzyniec Łobaczewski (1875-1940) – syn Erazma, polski pułkownik kawalerii Wojska Polskiego II RP
 Zygmunt Łobaczewski (1869-?) – syn Erazma, polski pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Zygmunt Łobaczewski (-1919) – polski major kawalerii Wojska Polskiego